Воскрешение — сюжет различных мифов и религий об оживлении умерших существ.
 «Воскрешение» (1966) — фильм режиссёра Раджа Хосла.
 «Воскрешение» (1980) — американский фильм режиссёра Даниэля Петри.
 «Воскрешение» (также известен как «Воскрешение из мёртвых» и «Алмаз семи звёзд Брэма Стокера»; 1980) — британский фильм режиссёра Майка Ньюэлла.
 «Воскрешение» (1999) — канадско-американский фильм режиссёра Рассела Малкэхи.
 «Воскрешение» (2014—2015) — американский фантастический телесериал.

См. также